

Гелешень () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Меджешть.
 Гелешень () — село у повіті Селаж. Входить до складу комуни Кузеплак.

Гелешень () — село у Ришканському районі.